Skorpion steht für:
 Skorpione, eine Ordnung der Spinnentiere
 Skorpion (Sternbild)
 Skorpion (Tierkreiszeichen)
 Balliste, antikes Pfeilgeschütz
 Skorpion (Automarke), US-Automarke (1952–1954)
 Skorpion (Maschinenpistole) (ab 1963)
 Minenwurfsystem Skorpion, ein Minenverlegefahrzeug
 MZ Skorpion, ein Motorrad (1994–2004)
 Su-25KM (Skorpion), Fortentwicklung des russischen Kampfflugzeugs Suchoi Su-25 (ab 2002)
 Skorpion (Wappentier), ein Wappentier in der Heraldik
 Unternehmen Skorpion, deutsch-italienische Militäroperation (1941) im 2. Weltkrieg
 Operation Skorpion, eine Spionageoperation des KGB (1969–1976)

Personen:
 Skorpion I. (um 3.200 v. Chr.), altägyptischer König
 Skorpion II. (um 3.100 v. Chr.), altägyptischer König

Schriften:
 Skorpion und Hirtenknabe, Gedicht von Gottlieb Konrad Pfeffel
 Der Skorpion (Anna Elisabet Weirauch), Roman von Anna Elisabet Weirauch (1919)
 Der Skorpion, eine nur geplante Literaturzeitschrift im Vorfeld der Gruppe 47
 Der Skorpion und der Frosch, eine Fabel
 Der traurige Skorpion, von Anna-Leena Härkönen (1989), siehe Regine Pirschel
 Skorpion (Richard Morgan), Roman von Richard Morgan (Schriftsteller) (2007)
 Das süsse Gift des Skorpions, Bestseller von Bruna Surfistinha (2007)
 Der Skorpion, ein online – Satiremagazin
 Der Skorpion, Thriller von Hinrich Matthiesen (2015)
 Der Skorpion, eine Frontzeitung mit Durchhalte-Artikeln, erstellt von der ab Mai 1944 aufgebauten SS-Propaganda-Einheit Skorpion West 

Filme:
 Der goldene Skorpion, deutscher Stummfilm von Adolf Abter (1921)
 Der blonde Skorpion (Ça n’arrive qu’aux vivants), französischer Film (1958)
 Stunde des Skorpions, deutscher Science Fiction - Film (1968)
 Der Schwanz des Skorpions (La Coda dello scorpione), italienischer Krimi (1971)
 Sasori – Scorpion, japanischer Spielfilm (1972)
 Der Skorpion (1978) (Reigi õpetaja), sowjetisches Filmdrama von Jüri Müür (1978)
 Der Skorpion (1984) (De schorpioen), niederländisches Filmdrama von Ben Verbong (1984)
 Hungrige Skorpione (I cinque del condor), siehe Julia Kent (Schauspielerin) (1985)
 Die Jagd nach dem goldenen Skorpion (Caccia alla scorpione d'oro), italienischer Film von Umberto Lenzi (1991)
 Der Skorpion (1997), deutscher Spielfilm (1997)
 Bichhoo (übersetzt: Skorpion), Hindi-Film (2000)
 Tatort: Der schwarze Skorpion, deutscher Fernsehfilm (2000)
 Im Bann des Jade Skorpions, US-Gangsterkomödie (2001)
 Der Stich des Skorpion, deutscher Fernsehfilm (2004)

Siehe auch:
 Scorpio
 Scorpion
 Skorpios, griechische Insel

 Geißelskorpione (Uropygi), eine Ordnung der Kieferklauenträger und zugleich der Spinnentiere (Arachnida)
 Pseudoskorpione (Pseudoscorpiones, Syn.: Pseudoscorpionida) oder Afterskorpione, eine Ordnung der Spinnentiere (Arachnida)
 Seeskorpione, Riesenskorpione oder Eurypteriden (Eurypterida), eine ausgestorbene Gruppe der Kieferklauenträger (Chelicerata)
 Skorpionfische (Scorpaenidae), eine Familie der Drachenkopfverwandten (Scorpaenoidei)
 Skorpionsfliegen (Panorpidae), eine Familie der Schnabelfliegen (Mecoptera)
 Wasserskorpion (Nepa cinerea, Syn. Nepa rubra), ein Insekt aus der Familie der Skorpionswanzen (Nepidae)